Mit Baureihe 0650 wurden oder werden verschiedene Lokomotiven und Triebzüge bezeichnet:

 Stadler Regioshuttle RS1, wird im deutschen Fahrzeugeinstellungsregister als Baureihe 95 80 0650 geführt.
 Vossloh G6, wird im deutschen Fahrzeugeinstellungsregister als Baureihe 98 80 0650 geführt. Neuere Loks tragen Baureihe 98 80 0279.